Miejscowości w USA
 Dumont – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Dumont – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Dumont – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Dumont – miasto w stanie São Paulo, w Brazylia

osoby
 Alberto Santos-Dumont – brazylijski pionier lotnictwa 
 Augustin-Alexandre Dumont – francuski rzeźbiarz
 Bernard Dumont – belgijski rysownik i scenarzysta
 Christian Dumont – francuski biathlonista 
 Ivy Dumont – polityk
 Joseph Dumont – niemiecki dziennikarz
 Jules Dumont d’Urville – podróżnik i badacz Oceanu Spokojnego i Antarktyki
 Léon Dumont – francuski filozof
 Pierre Dumont– francuski pisarz 
 Tom Dumont – gitarzysta

inne
 (9554) Dumont – planetoida
 Dumont d' Urville francuska stacja naukowa 
 Morze Dumont d’Urville’a– południowo-wschodnia część Oceanu Indyjskiego 
 Port lotniczy Rio de Janeiro-Santos Dumont